Paulus Arajuuri (Helsínquia, 15 de junho de 1988) é um jogador de futebol finlandês que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Anorthosis.

Ligações externas 
 Perfil em Soccerbase

Nascidos em 1988
Naturais de Helsínquia
Futebolistas da Finlândia
Futebolistas do IFK Mariehamn
Futebolistas do Kalmar FF
Futebolistas do Lech Poznań
Futebolistas do Brøndby IF
Futebolistas do Pafos FC
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Jogadores da Seleção Finlandesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2020